Didier Haudepin (1951-), est un acteur, producteur et réalisateur français.
Sabine Haudepin (1955-), est une actrice française.
Patronyme français